Umpfenbach ist ein geographischer Name:

 Umpfenbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hollbachs) vor Gruibingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Umpfenbach (Neunkirchen), Kirchdorf der Gemeinde Neunkirchen, Landkreis Miltenberg, Bayern

Umpfenbach ist ein Familienname:
 Franz Umpfenbach (1835–1885), deutscher Altphilologe
 Franz Anton Umpfenbach (1790–1852), deutscher Vermessungs- und Straßenbauingenieur, Regierungs- und Baurat
 Hermann Umpfenbach (1798–1862), deutscher Mathematiker, Vater Karl Umpfenbachs
 Karl Umpfenbach (1832–1907), deutscher Nationalökonom